Рже́вка — железнодорожная станция Ириновского направления Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге. Станция расположена на Ириновском направлении Финляндского вокзала в одноимённом округе Санкт-Петербурга. От станции отходит железнодорожная ветка на Заневский Пост и магистральную линию от Ладожского вокзала.

История 

Станция Ржевка появилась в 1892 году на узкоколейной Ириновской железной дороге. В 1914 году на станции работала земская школа (Ржевское училище), учителем в которой был Фёдор Никитич Никитин.

В 1923—1926 годах Ириновская железная дорога была перешита на стандартную колею и подключена к Финляндскому вокзалу, при этом её трасса была частично изменена. В этих же годах была построена новая станция, местоположение которой не сильно отличалось от прежнего.

Во время Великой Отечественной войны в воскресенье 29 марта 1942 года немецкие войска подвергли станцию артиллерийскому обстрелу. На станции скопилось большое количество эшелонов с боеприпасами и топливом, и взрывы немецких снарядов вызвали взрывы боеприпасов в вагонах и топлива в цистернах. В результате станция с прилегающими строениями была полностью разрушена, погибло несколько сотен человек (железнодорожники, военнослужащие, эвакуируемые ленинградцы, местные жители). В память этого события была установлена гранитная мемориальная доска на здании билетных касс (снесённом при строительстве Кольцевой);

Железная дорога станции электрифицирована в 1958 году в составе участка Финляндский вокзал — Мельничный Ручей.

В советское время функционировала соединительная железнодорожная пассажирская линия Ржевка — Заневский Пост — Горы. Маршрут изначально обслуживался тремя-четырьмя «плацкартниками» под тепловозом ТЭП60, затем дизель-поездом Д1, потом шестивагонной и, наконец, восьмивагонной электричкой. Этот маршрут был прекращён в связи с появлением Ладожского вокзала, который взял на себя направление на станцию Горы.

От станции начинается Мемориальная трасса «Ржевский коридор» — это продолжение «Дороги жизни» по территории города. В 1985 году вдоль трассы были установлены памятные монументы.

В 2005 году во время строительства кольцевой автодороги старое здание вокзала было разрушено.

Тогда же — при строительстве Кольцевой — был утрачен памятный знак (скульптура-стела) «Регулировщица».

Современность 

В апреле 2012 года было начато строительство пешеходного моста над железнодорожными путями. В середине 2013 года пешеходный мост открыт — он представляет собой надземный переход одна сторона которого даёт возможность просто перейти станцию, а вторая сторона непосредственно даёт проход к станции. Переход оснащён лифтами для инвалидов.

В 2013 году был открыт новый вокзал, в котором располагаются кассы, зал ожидания и турникеты на вход и выход.

Южнее станции на Ржевской площади располагается трамвайное кольцо. Рядом со станцией планировалось открыть в 2020 году станцию метро «Ржевка» Адмиралтейско-Охтинской линии, однако, согласно текущему плану развития метрополитена, эта линия будет проложена в сторону Янино.

В искусстве 

 На станции снимались сцены фильмов «Максим Перепелица», «Старший сын».

Транспорт 
Южнее станции расположено трамвайное кольцо маршрута № 64, автобусы 169а, 290, 23

Примечания

Литература 
 

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Ржевка
Здания и сооружения Красногвардейского района (Санкт-Петербург)